Herrarnas individuella mångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen 1980 avgjordes den 20-24 juli i Sports Palace of the Central Lenin Stadium.

Medaljörer

Resultat

Final

Referenser